Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Кубок Кремля
Кубок Кремля